George Diepen (1834-1918), Nederlands politicus
Arnold Diepen (1860-1943), bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch
Frits Diepen (1915-1974), luchtvaartpionier
Rees Diepen (1925), fotografe
Wessel van Diepen (1966), radio-dj